Deze lijst omvat de voetbalcoaches die de Engelse club Tottenham Hotspur hebben getraind van februari 1898 tot op heden.

Afbeeldingen 

Tottenham
Tottenham Hotspur FC
Trainers